

Cinema e televisão
 Crazy Love (série de televisão de 2013)
 Crazy Love (série de televisão de 2022)

Música

Álbuns
 Crazy Love (álbum de Hawk Nelson)
 Crazy Love (álbum de Michael Bublé)
 Crazy Love, de Honey Is Cool, 1997

Desambiguação